Neustift kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Novacella, ort, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Tjeckien 

 Nové Sady, ort, Södra Böhmen,

Österrike 

 Neustift im Stubaital (ort), Tyrolen, Politischer Bezirk Innsbruck Land, 
 Neustift an der Lafnitz (kommunhuvudort), Burgenland, Politischer Bezirk Oberwart, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar